Bullo ist der Familienname folgender Personen:
 Gianfranco Bullo (* ?), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Nicole Bullo (* 1987), schweizerische Hockeyspielerin

Siehe auch:
 Bulo
 Pullo